West Highland Way est un chemin de randonnée en Écosse.
Winterhilfswerk, l'Organisation de secours de l'hiver allemand mis en place par les Nazis.